Штрандман (, ) — немецкая фамилия. Штрандманы — дворянский род.
Известные носители:
 Штрандман, Василий Николаевич (1873—1963) — российский царский дипломат.
 Штрандман, Густав Густавович (1742—1803) — российский генерал, участник Кавказской войны, Сибирский губернатор.
 
 Штрандман, Карл Густавович (1786—1855) — генерал от кавалерии, командир гвардейского резервного кавалерийского корпуса.
 Штрандман, Карл Карлович (1839—1891) — русский генерал, участник Туркестанских походов.
 Штрандман, Константин Карлович (1829—1913) — русский генерал.
 Штрандман, Магнус Оттонович (1784—1842) — российский археолог, дипломат и путешественник.
 Штрандман, Отто (1875—1941) — эстонский государственный деятель.